Michaud ist der Familienname folgender Personen:

 Alfie Michaud (* 1976), kanadischer Eishockeytorwart
 André Louis Gaspard Michaud (1795–1880), französischer Malakologe
 Andrée A. Michaud (* 1957), kanadische Schriftstellerin
 Benoît Michaud (1902–1949), kanadischer Jurist und Politiker
 Bruno Michaud (1935–1997), Schweizer Fußballspieler und -trainer und Politiker
 Claude Ignace François Michaud (1751–1835), französischer General
 Eugène Philibert Michaud (1839–1917), Schweizer Theologe 

 Guy Michaud (1911–2006), französischer Romanist, Literaturwissenschaftler und Kulturwissenschaftler
 Hippolyte Michaud (1813/1823–1886), französischer Maler und Konservator
 John Stephen Michaud (1843–1908), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Burlington

 Laurent Michaud (* 1965), Schweizer Offizier
 Louis Gabriel Michaud (1773–1858), französischer Schriftsteller
 Marie Michaud (* 1957), kanadische Schauspielerin
 Mike Michaud (* 1955), US-amerikanischer Politiker
 Pierre Michaud (* 1936), kanadischer Jurist
 Sébastien Michaud (* 1987), kanadischer Taekwondoin
 Sophie Michaud Gigon (* 1975), Schweizer Politikerin (Grüne)

Michaud steht für:
 Michaud (Idaho), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 David Michôd (* 1972), australischer Filmemacher und Schauspieler
 Michaut
 Michaux
 Micheaux